Kambyses I. ( Kambūdschīye [], altpersisch Kambūdschiya) war ein altpersischer König aus der Dynastie der Achämeniden im 6. Jahrhundert v. Chr.

Leben 
Kambyses regierte nach dem Tod seines Vaters Kyros I. ungefähr von 600 bis 559 v. Chr. als politisch selbständiger König von Anschan und war Mitglied der konföderierten Staatengemeinschaft, die wahrscheinlich vom Meder Kyaxares II. und dann von Astyages angeführt wurde. Dies ergibt sich aus der Zylinderinschrift seines Sohnes Kyros II., der das altpersische Großreich (siehe Achämenidenreich) begründete. Auch auf Bauinschriften aus Uruk bezeichnet sich Kyros II. als Sohn des Kambyses. Letzterer könnte nach einigen Vermutungen auch ein jüngerer Bruder des Arukku gewesen sein.

Über das Leben und die Aktivitäten des Kambyses liegen keine Quellen aus seiner eigenen Zeit vor. Kambyses wurde in späteren Königsinschriften „König von Parsu(m)a(sh) und Anshan“ genannt, wobei das Toponym Parsu(m)a(sch), lokalisiert im mittleren Zagros-Gebiet, in zwei Inschriftenfragmenten Assurbanipals genannt ist und Anschan (auch Anshan) das an Parsu(m)a(sch) und Ellipi grenzende Gebiet des früheren Reichs von Elam war.

Laut dem Bericht des griechischen Historikers Herodot verheiratete Astyages seine Tochter Mandane mit Kambyses I., und sie war die Mutter Kyros' II. Ktesias von Knidos bestreitet die Abstammung Kyros' II. von Kambyses. Xenophon bezeichnet in seinem Roman Erziehung des Kyros Kambyses als König der Perser. Für die Aussagen der antiken Schriftsteller existieren aber keine keilschriftlichen Quellen, die diese Angaben bestätigen könnten. Die genealogischen Angaben von Ktesias von Knidos werden von der Forschung als unglaubwürdig eingestuft.

Stammbaum

Literatur 
  ()

Weblinks

Einzelnachweise 

König (Achämenidenreich)
Geboren im 7. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 6. Jahrhundert v. Chr.
Mann